Georg Åberg kan syfta på bland andra:

* Georg Åberg (1912–2002), svensk fiskare, författare och politiker
 Georg Åberg (1893–1946), svensk friidrottare